Diese Liste zeigt die jeweils höchsten und tiefsten Punkte der Staaten Europas. Es werden auch Länder aufgelistet, die sich nur zum Teil in Europa befinden und Gebiete, die politisch umstritten, dennoch geographisch interessant sind. Falls sich der höchste Punkt nicht auf dem europäischen Kontinent befindet, wird in den letzten Spalten der Name und die Höhe des höchsten Punktes auerhalb Europas eingetragen. Als innereurasische Grenze zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer wird hier die Wasserscheide zwischen der Nordflanke und der Südflanke des Kaukasus angesehen. Sich dadurch ergebende Änderungen gegenüber der klassischen Grenzziehung sind in den Anmerkungen erläutert.

Bei den höchsten Bergen von Albanien und Nordmazedonien handelt es sich um denselben Gipfel, da dieser auf der Grenze dieser beiden Länder liegt. Maja e Korabit ist der albanische Name und Golem Korab der mazedonische.

Die höchsten und tiefsten Punkte der Länder in Europa

Anmerkungen

Siehe auch 
 Allgemeines
 Europa
 Berge
 Liste der höchsten Berge Europas
 Achttausender (die 14 höchsten Berge)
 Seven Summits (höchste Berge der Kontinente)
 Liste der höchsten Punkte nach Land
 Gebirge
 Liste der größten Gebirge der Erde

Literatur 
 Wolfgang Machreich: EU-Gipfel – 28 Höhepunkte Europas auf die man stehen muss. traveldiary.de Reiseliteratur-Verlag, Hamburg 2016, ISBN 978-3-944365-87-9.

!Europa
Europa
Berge Europas